Gynodiastylidae är en familj av kräftdjur. Gynodiastylidae ingår i ordningen kommakräftor, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Gynodiastylidae 61 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kommakräftor
Gynodiastylidae